Collegio elettorale di Recco – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Recco – collegio elettorale del Regno d'Italia